

Sigle 
 Initial coin offering
  Intermediate Circular Orbit – sinonimo di Orbita terrestre media, orbita terrestre media.
 International Coffee Organization - Organizzazione internazionale del caffè
 International Commission for Optics – Organizzazione scientifica internazionale.
 Istituto Chimico Opoterapico – storica azienda produttrice di siringhe, aghi ipodermici e termometri, fondata a Bologna nel 1920.
 Istituzioni Concertistiche Orchestrali italiane
Information Commissioner's Office – autorità nazionale inglese per la protezione dei dati personali.

Codici 
 ICO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sicogon Island (Filippine)

Informatica 
.ico Formato icona di windows

Altro 
 Ico – nome antico dell'isola greca di Alonneso
 Ico – nome proprio maschile italiano
 ICO – videogioco avventura in 3D